Val-de-Travers (district), een voormalig district in het Zwitserse kanton Neuchâtel
Val-de-Travers (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel